William Mitchell kan syfta på:

 William D. Mitchell, amerikansk politiker
 Willie Mitchell, kanadensisk ishockeyspelare
 Bill Mitchell, australisk ekonomiprofessor